Ла Ресака има више значења:

 Ла Ресака (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ресака, Педро Лопез Сауседа (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику